Flakkee (waterschap), een voormalig waterschap op Goeree-Overflakkee, in 1981 opgegaan in het waterschap Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee (waterschap) een voormalig waterschap op Goeree-Overflakkee, in 2005 opgegaan in Hollandse Delta
Goeree-Overflakkee,een eiland en gemeente in het zuidwesten van Zuid-Holland
Overflakkee, het grootste deel van Goeree-Overflakkee
Haringvliet (zeearm), werd tot de 19e eeuw Flakkee genoemd